Аелло ():
 Аелло-Калабро
 Аелло-дель-Сабато
 Аелло-дель-Фриули

См. также 
 Айелло
 Аэлла